Die Bezirksliga Oberschlesien war eine von drei zweitklassigen Fußballligen im Sportgau Schlesien in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie diente neben der Bezirksliga Niederschlesien und der Bezirksliga Mittelschlesien als Unterbau der Gauliga Schlesien und existierte von 1933 bis zur kriegsbedingten Aufteilung des Sportgaues 1941 und wurde in der Folge von der 1. Klasse Oberschlesien ersetzt.

Geschichte 
Ab 1933 spielten in der Bezirksliga Oberschlesien anfangs zwölf Mannschaften um den Aufstieg zur Gauliga Schlesien. Die Sieger qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Schlesien, bei der dieser mit den Siegern der Bezirksliga Niederschlesien und der Bezirksliga Mittelschlesien die zwei Aufsteiger ausspielte. Die Vereine spielten vor 1933 in dem Bezirk Oberschlesien des südostdeutschen Fußball-Verbandes. Zur Saison 1934/35 verringerte sich die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften auf elf. Ab der Saison 1937/38 gab es erneut zwölf Teilnehmer. 1939/40 wurde die Bezirksliga zuerst in den zwei regionalen Gruppen ausgespielt, die Sieger beider Gruppen trafen dann in zwei Finalspielen aufeinander um den oberschlesischen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Gauliga zu ermitteln. Durch den völkerrechtswidrigen Gebietsgewinn im Rahmen des Überfalls auf Polen in Ostoberschlesien gab es immer mehr Vereine im nun vergrößerten Oberschlesien, so dass die Bezirksliga Oberschlesien zur Saison 1940/41 in die eigenständigen Bezirksliga Oberschlesien Ost, für die neu hinzugekommenen Gebiete, und Bezirksliga Oberschlesien West für die alten Gebiete, unterteilt wurden. Beide stellten einen extra Bezirksmeister für die Aufstiegsrunde zur Gauliga.

Insgesamt achtmal konnte sich der Sieger der Bezirksliga Oberschlesien in der Aufstiegsrunde durchsetzen und in die Gauliga Schlesien aufsteigen. Einzig in der Saison 1939/40 verpasste der SV Schomberg auf Grund des schlechteren Torquotienten den Aufstieg. Als Unterbau zur Bezirksliga Mittelschlesien gab es verschiedene regionale Kreisklassen. Der beiden Letztplatzierte stiegen zum Ende der Saison in die Kreisklassen ab. Später gab es vermehrt Absteiger, da sich einige Vereine ab Beginn des Zweiten Weltkrieges vom Spielbetrieb zurückzogen. Die Sieger der Kreisklassen trafen ebenfalls in Aufstiegsrunden aufeinander, um die Aufsteiger in die Bezirksliga Oberschlesien zu ermitteln.

Nach der kriegsbedingten Umorganisation der Sportgaue wurde die Bezirksliga Oberschlesien von der 1. Klasse Oberschlesien abgelöst.

Spielzeiten der Bezirksliga Oberschlesien 1934–1941

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Gruppen- und Entscheidungsspiele der Bezirksliga Oberschlesien zwischen den Spielzeiten 1933/34 und 1939/40. Die Spielzeit 1940/41 wurde in zwei verschiedenen voneinander unabhängigen Ligen ausgespielt und ist hier nicht berücksichtigt. Die Tabelle richtet sich nach der damals üblichen Zweipunkteregel.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || 1933–1940
 || 1933–1939
 || 1933/34, 1936–40
 || 1933–36, 1937–40
 || 1933–35, 1937–40
 || 1935–40
 || 1933–38
 || 1933/34, 1935–1940
 || 1933–37
 || 1934–1937
 || 1933–36
 || 1936–40
 || 1938/39
 || 1936–38, 1939/40
 || 1934/35, 1937–39
 || 1935–38
 || 1933–35
 || 1937/38
 || 1933–35
 || 1938–40
 || 1933/34, 1939/40
 || 1939/40
 || 1939/40
 || 1939/40
 || 1935/36
 || 1939/40
|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007